Старые Чукалы — название нескольких населённых пунктов:
 Старые Чукалы — село в Дрожжановском районе Республики Татарстан.
 Старые Чукалы — деревня в Шемуршинском районе Чувашии.

См. также 
 Чукалы
 Новые Чукалы